Екатерина Логвиновна Ющенко (; в девичестве — Рвачёва; ) — советский и украинский кибернетик и , автор одного из первых в мире языков программирования высокого уровня («Адресного языка программирования» — 1955 г.), изобретательница непрямой адресации высших рангов — Указателей — Pointers. Член-корреспондент Национальной академии наук Украины (1979), почётный член Академии наук Молдавии (2001), дважды лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1978), лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат премии имени В. М. Глушкова.

Биография 
Родилась в Чигирине в семье учителей. Брат — В. Л. Рвачёв. Екатерина Ющенко окончила Среднеазиатский университет в 1942 году. Работала во Львовском отделе теории вероятностей Института математики АН УССР (1946—1950), старшим научным сотрудником Института математики АН УССР (1950—1957), заведующей отделом Института кибернетики АН УССР (с 1957 года).

Научная деятельность 
Первые научные исследования в области теории вероятностей и математической статистики Екатерина Ющенко проводила в Львовском отделе Института математики под руководством академика Б. В. Гнеденко.

С 1950 года заведует лабораторией методов вычислений, которую вскоре переименовали в лабораторию вычислительных методов и программирования.

В 1951 году знакомится с командами МЭСМ, а с самого начала 1952 года разрабатывает программы для МЭСМ, в том числе для решения задач внешней баллистики для ракетно-космических комплексов, разработки планов производства, оптимизации прокладки высоковольтных линий электропередач на дальние расстояния (по всему СССР и другим социалистическим странам) и т. п.

Екатерина Ющенко становится первым в СССР доктором физико-математических наук, которому эта степень была присвоена за работы по программированию. Она предложила один из первых в мировой практике языков программирования — Адресный язык, конструкции которого вошли в состав современных языков.

Екатерина Логвиновна была в числе авторов (с Б. В. Гнеденко и В. С. Королюком) известной книги «Элементы программирования», написанная и изданная ограниченным тиражом в 1957 г., и переиздана большими тиражами в 1961 и 1963 годах, а также в переводе: в 1964 году в Румынии, ГДР, Венгрии, Польше, Югославии и Дании а 1969 году во Франции. Эта книга, наряду с первым официальным учебником в СССР А. И. Китова и Н. А. Криницкого «Электронные цифровые машины и программирование» (1959 г., второе издание в 1961 г.), получила большую известность в вузах страны.

Под её руководством и с непосредственным участием была создана серия инструментально-технологических комплексов. За работы в этой отрасли ей были присуждены две Государственные премии УССР и премия Совета Министров СССР, а за теоретические разработки в области компьютерной алгебры — академическая премия имени Глушкова. Также Е. Ющенко награждена Орденом княгини Ольги.

Е. Л. Ющенко получила 5 авторских свидетельств, ею разработано 14 Государственных стандартов СССР. Она является автором более 200 научных работ, в том числе 26 монографий, учебников и учебных пособий (более 40 с учётом переизданий), часть которых была переведена и издана в Германии, Чехии, Венгрии, Югославии, Франции, Дании и других станах.

Е. Ющенко подготовила 45 кандидатов и 11 докторов наук.

Была членом редколлегий журналов «Кибернетика и системный анализ» и «Проблемы программирования», членом Научного совета по проблеме «Кибернетика» НАН Украины, членом квалификационного совета по присуждению учёных степеней.

Книги 
 Вычислительная машина «Киев»: математическое описание / В. М. Глушков, Е. Л. Ющенко. — К. : Техн. лит., 1962. — 183 с. 
 Адресное программирование / Е. Л. Ющенко. — К. : Техн. лит., 1963. — 286 с.
 Программирующая программа с входным адресным языком для машины Урал−1 / Е. Л. Ющенко, Т. А. Гринченко. — К. : Наук. думка, 1964. — 107 с.
 Управляющая машина широкого назначения «Дніпро» и программирующая программа в ней / Е. Л. Ющенко, Б. Н. Малиновский, Г. А. Полищук, Э. К. Ядренко, А. И. Никитин. — К. : Наук. думка, 1964. — 280 с.

Примечания

Литература 
 Пам’яті К. Л. Ющенко // Вестник Национальной Академии Наук Украины, 2001 — № 9
 Андрій КРАВЕЦЬ. Перший в Європі комп’ютер запрограмувала жінка з Чигирина з простим ім’ям — Катерина Ющенко… // Газета «Прес Центр» № 35 (215) від 02.09.2009 р
 Оксана ГРИШИНА, «Женщина, которая научила компьютер понимать людей». // Киевские ведомости. № 235 от 17 декабря 2009.
 История развития информационных технологий в Украине. Екатерина Логвиновна Ющенко — основоположник теоретического программирования в Украине
 История развития информационных технологий в Украине. Дочь «врага народа» (Жизнь Ющенко Е. Л.) 
 Научно-техническая библиотека. К 90-летию со дня рождения Екатерины Логвиновны Ющенко (Рвачёвой)
 В. М. Глушков. Из воспоминаний В. М. Глушкова
 Ющенко Ю. А., Катерина Логвиновна Ющенко — изобретательница Pointers 
 Alvaro Videla, (Dec 8, 2018), Kateryna L. Yushchenko — Inventor of Pointers., A Computer of One’s Own — Pioneers of the Computing Age 

Женщины-учёные СССР
Члены-корреспонденты НАН Украины
Почётные члены Академии наук Молдавии
Создатели языков программирования
Женщины-информатики